Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1930 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Elizabeth Ryan et Helen Wills battent Edith Cross et Sarah Palfrey en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Elizabeth Ryan Helen Wills||align=center|Victoire|| Edith Cross Sarah Palfrey (4)
|-
|4|| Edith Cross Sarah Palfrey||align=center|Finale|| Elizabeth Ryan Helen Wills (1)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1930
Wimbledon Double dames
Sport en Angleterre en 1930
Tennis en juin 1930
Juillet 1930